Дзаламідзе Натела Георгіївна і Вероніка Кудерметова були чинними чемпіонками, але цього разу Дзаламідзе вирішила не брати участі. Кудерметова грала в парі з Ариною Соболенко і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Монік Адамчак і Наомі Броді з рахунком 2–6, 7–6(7–5), [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

OEC Taipei WTA Challenger, парний розряд